Als preußische G7 werden vierfachgekuppelte Güterzugschlepptenderlokomotiven der Preußischen Staatseisenbahnen bezeichnet. Es gab folgende Gattungen:

 Preußische G 7.1
 Preußische G 7.2
 Preußische G 7.3